Линевка и Линёвка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Линевка — деревня, Куйбышевский район Калужской области.
 Линёвка — село, Соль-Илецкий район Оренбургской области.
 Линёвка — село, Белинский район Пензенской области.
 Лине́вка — деревня, Ульяновский район Ульяновской области.
 Линевка — посёлок, Верхнеуральский район Челябинской области.

Украина
 Линевка — село, Рожищенский район Волынской области.
 Ли́невка — село, Борзнянский район Черниговской области.

Реки
Линевка — река в Томской области, приток Узконама.